Boleslav I van Bohemen
 Boleslav I van Polen zie: Bolesław I van Polen
 Bolesław I van Silezië-Breslau
 Boleslaw I van Mazovië
 Bolesław I van Teschen